ДС — двухбуквенная аббревиатура. Возможные значения:

 ДС — добавленная стоимость.
 ДС — денежные средства.
 ДС — Москва — сокращение от фразы «Default City».
 ДС — «деловая столица».
 ДС — data science — наука о данных.
 ДС — Днепропетровский спутник — многочисленное семейство советских космических аппаратов, созданных в  КБ Южное в Днепре, Украина.
 ДС — Комитет государственной безопасности (), болгарская спецслужба.
 ДС — Демократический союз — российская либеральная партия.
 ДС — дополнительное соглашение.
 ДС — Дворец Советов.
 ДС — «Дары Смерти» — книга Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Дары Смерти».
 ДС — детский сад.
 ДС — диспетчерская служба.
 ДС — диспетчерская станция.
 ДС — игра «Dark Souls».
 ДС — «двойные стандарты».
 ДС (от служба движения, станция) — телеграфное сокращение, позже вошедшее в профессиональный лексикон, обозначает начальника железнодорожной станции. См.также ДСП (служба движения, станция, помощник - сменный помощник начальника станции)
 ДС — чат-мессенджер Discord.
 ДС — портативная консоль от Нинтендо, вышла в 2006 году.
 ДС — дульное сужение.
 ДС — дворец спорта.